Luiz Guaritá Neto, mais conhecido como Luiz Neto, foi prefeito de Uberaba de 1993 a 1996, pelo PFL. Elegeu seu sucessor Marcos Montes Cordeiro. Filho de Ataliba Guaritá Neto, o netinho, da coluna Observatório de Galileu, do jornal Lavoura e Comércio, e radialista da rádio Sociedade antiga PRE5. Atualmente é suplente do senador Eduardo Azeredo, ex governador de Minas Gerais, filiado ao PSDB.

Prefeitos de Uberaba
Naturais de Uberaba
Membros do Democratas (Brasil)
Membros do União Brasil